Fininho (futebolista, 1972) - desportista brasileiro
 Fininho (futebolista, 1983) - desportista brasileiro
 Fininho (tenista) - desportista brasileiro
 Carlos Miguel (ator) ( - 2021), ator português famoso por interpretar a personagem "Fininho" no programa 1,2,3.

Desambiguações de antropônimos